A letra Y
 Símbolo químico do Ítrio

Geografia  
Y (Alasca)
Y (Somme)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de letras